Karl Rappan (1905–1995), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 der von Karl Rappan erfundene  Schweizer Riegel, eben auch Rappan-Riegel genannt
 der von Karl Rappan zusammen mit Ernst B. Thommen initiierte UEFA Intertoto Cup, auch Rappan-Pokal oder Rappan-Cup genannt